Ялгат — мордовський культурний центр.
 Ялгат — громадська організація у Нижньогородській області.
 Ялгат — ерзянська обласна щомісячна газета. Виходить в Ульяновській області.
 Ялгат — міжнародна художня виставка, що проходить у Саранську.